Alafia är ett släkte av oleanderväxter. Alafia ingår i familjen oleanderväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Oleanderväxter
Alafia